Fortaleza, Fuerte o Castillo de San Cristóbal es el nombre de varios castillos o fuertes militares ubicados en diversas partes de la geografía mundial:

En España 
 Fuerte de San Cristóbal, en la ciudad de Badajoz. (Véase: Recinto abaluartado de Badajoz).
 Castillo de San Cristóbal, en Almería;
 Castillo de San Cristóbal, en Daroca, provincia de Zaragoza;
 Fuerte (o Castillo) de San Cristóbal, en Pamplona;
Castillo de San Cristóbal (Santa Cruz de Tenerife): situado bajo la Plaza de España y bajo el nivel del suelo.
 Torreón de San Pedro Mártir, popularmente conocido como Castillo de San Cristóbal, en Las Palmas de Gran Canaria;

En Honduras 
 Fuerte San Cristóbal (Gracias), en Gracias, departamento de Lempira;

En Puerto Rico 
 Castillo San Cristóbal, es una fortificación española del  en San Juan, Puerto Rico;

Referencias 

 Definición de Palacio, no es sinónimo de Castillo —en la lista no se ha incluido ningún palacio, que no haya sido fortaleza con anterioridad—